Monteiro Lobato (właściwie José Bento Renato Monteiro Lobato) – brazylijski pisarz
 Monteiro Lobato – gmina w Brazylii, w pobliżu São Paulo